Le Crunch de Syracuse est une équipe professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey. Ils font partie de la division Nord dans l'association de l'Est.

Histoire 
Le Crunch de Syracuse est créé en 1994 à la suite du déménagement des Canucks de Hamilton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1994-1995 || 80 || 29 || 42 || 9 || 0 || - || 288 || 325 || 67 || dernier, Sud || align=left|Non qualifiés || Jack McIlhargey
|-
|1995-1996 || 80 || 31 || 37 || 5 || 7 || - || 257 || 307 || 74 || dernier, Centrale|| align=left| 3-1 Rangers de Binghamton 4-3 Bandits de Baltimore 1-4 Americans de Rochester || Jack McIlhargey
|-
|1996-1997 || 80 || 32 || 38 || 10 || 0 || - || 241 || 265 || 74 || , Empire State || align=left| 0-3 Americans de Rochester || Jack McIlhargey
|-
|1997-1998 || 80 || 35 || 11 || 9 || 2 || - || 272 || 285 || 83 || , Empire || align=left| 2-3 Bulldogs de Hamilton || Jack McIlhargey
|-
|1998-1999 || 80 || 18 || 50 || 9 || 3 || - || 220 || 327 || 48 || dernier, Empire || align=left|Non qualifiés || Jack McIlhargey
|-
|1999-2000 || 80 || 35 || 35 || 9 || 1 || - || 290 || 294 || 80 || , Empire || align=left| 1-3 Bulldogs de Hamilton || Stanley Smyl
|-
|2000-2001 || 80 || 33 || 30 || 12 || 5 || - || 235 || 254 || 83 || , Mid-Atlantique || align=left| 2-3 Penguins de WBS || Gary Agnew
|-
|2001-2002 || 80 || 39 || 23 || 13 || 5 || - || 228 || 193 || 96 || , Centrale || align=left| 3-0 Phantoms de Philadelphie 3-4 Wolves de Chicago || Gary Agnew
|-
|2002-2003 || 80 || 27 || 41 || 8 || 4 || - || 201 || 256 || 66 || , Centrale || align=left|Non qualifiés || Gary Agnew
|-
|2003-2004 || 80 || 38 || 25 || 10 || 7 || - || 239 || 235 || 93 || , Nord || align=left| 3-4 Americans de Rochester || Gary Agnew
|-
|2004-2005 || 80 || 36 || 33 || 4 || 7 || - || 215 || 230 || 83 || , Nord || align=left|Non qualifiés || Gary Agnew
|-
|2005-2006 || 80 || 47 || 25 || - || 5 || 3 || 272 || 251 || 102 || , Nord || align=left| 2-4 Moose du Manitoba || Gary Agnew
|-
| 2006-2007 || 80 || 34 || 34 || - || 4 || 8 || 250 || 248 || 80 || , Nord || align=left|Non qualifiés || Ross Yates
|-
| 2007-2008 || 80 || 46 || 26 || - || 2 || 6 || 247 || 201 || 100 || , Nord || align=left| 4-2 Moose du Manitoba 3-4 Marlies de Toronto || Ross Yates
|-
| 2008-2009 || 80 || 40 || 32 || - || 5 || 3 || 214 || 226 || 88 || , Nord || align=left|Non qualifiés || Ross Yates
|-
| 2009-2010 || 80 || 34 || 39 || - || 4 || 3 || 227 || 272 || 75 || , Est || align=left|Non qualifiés || Ross Yates
|-
| 2010-2011 || 80 || 35 || 38 || - || 3 || 4 || 217 || 249 || 77 || , Est || align=left|Non qualifiés || Mark Holick
|-
| 2011-2012 || 76 || 37 || 29 || - || 5 || 5 || 238 || 234 || 84 || , Est || align=left| 1-3 IceCaps de Saint-Jean || Mark Holick
|-
| 2012-2013 || 76 || 43 || 22 || - || 6 || 5 || 247 || 201 || 97 || , Est || align=left| 3-0 Pirates de Portland 4-0 Falcons de Springfield 4-1 Penguins de WBS 2-4 Griffins de Grand Rapids || Jon Cooper
|-
| 2013-2014 || 76 || 31 || 32 || - || 4 || 9 || 198 || 232 || 75 || , Est || align=left|Non qualifiés || Rob Zettler
|-
| 2014-2015 || 76 || 41 || 25 || - || 10 || 0 || 218 || 219 || 92  || , Nord-Est || align=left| 0-3 Penguins de WBS || Rob Zettler
|-
| 2015-2016 || 76 || 32 || 29 || - || 11 || 4 || 213 || 240 || 79 || , Nord || align=left|Non qualifiés || Rob Zettler
|-
| 2016-2017 || 76 || 38 || 24 || - || 7 || 7 || 232 || 227 || 90 || , Nord || align=left| 3-1 IceCaps de Saint-Jean 4-3 Marlies de Toronto 4-1 Bruins de Providence 2-4 Griffins de Grand Rapids || Benoît Groulx
|-
| 2017-2018 || 76 || 46 || 22 || - || 3 || 5 || 234 || 189 || 100 || , Nord || align=left| 3-0 Americans de Rochester 0-4 Marlies de Toronto || Benoît Groulx
|-
| 2018-2019 || 76 || 47 || 21 || - || 4 || 4 || 264 || 187 || 102 || , Nord || align=left| 1-3 Monsters de Cleveland || Benoît Groulx
|-
| 2019-2020 || 62 || 30 || 23 || - || 4 || 5 || 202 || 210 || 69 || , Nord  ||align=left| Séries annulées à cause de la pandémie de Covid-19 || Benoît Groulx
|-
| 2020-2021 || 32 || 19 || 10 || - || 3 || 0 || 120 || 93 || 41 || , Nord  ||align=left| ''Séries annulées à cause de la pandémie|| Benoît Groulx
|-
| 2021-2022 || 76 || 41 || 26 || - || 7 || 2 || 242 || 229 || 91 || , Nord || align=left| 2-3 Rocket de Laval || Benoît Groulx

Palmarès 
 Titre de division : 2001-2002

Personnalités

Joueurs

Effectif

Capitaines 
 Dane Jackson (1994-1995)
 Mark Wotton (1995-1999)
 Brian Bonin (1999-2000)
 Mike Gaul (2000-2001)
 Sean Pronger (2001-2002)
 David Ling (2002-2003)
 Darrel Scoville (2003-2004)
 Jamie Pushor (2004-2007)
 Zenon Konopka (2007-2008)
 Dan Smith (2008-2009)
 Derek MacKenzie (2009-2010)
 Joe DiPenta (2010-2011)
 Nate Guenin (2011-2012)
 Mike Angelidis (2012-2016)
 Luke Witkowski (2016-2017 et 2019-2021)
 Gabriel Dumont (2018)

Entraîneurs 
 Jack McIlhargey : 1994-1999
 Stanley Smyl : 1999-2000
 Gary Agnew : 2000-2006
 Ross Yates : 2006-2010
 Mark Holick : 2010-2012
 Jon Cooper : 2012-2013
 Rob Zettler : 2013-2016 
 Benoît Groulx : depuis 2016

Logos successifs

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Syracuse
Syracuse